Агустін Яньєс (1904—1980) — мексиканський письменник і політик.
 Едуардо Яньєс (* 1960) — мексиканський актор.
 Еммануель Яньєс (* 1985) — уругвайський велогонщик.
 Маріо Яньєс (* 1993) — мексиканський гравець у сквош.
 Патрісіо Яньєс (* 1961) — чилійський футболіст, що грав на позиції нападника за низку чилійських та іспанських команд, а також національну збірну Чилі. Володар Кубка Лібертадорес.
 Рубен Яньєс (* 1993) — іспанський футболіст, воротар клубу «Хетафе». Грав за юнацьку збірну Іспанії.
 Хосе Марія Яньес (1803—1880) — мексиканський генерал; учасник війни за незалежність від Іспанії.
 Вісенте Яньєс Пінсон (1492 — після 1514) — іспанський мореплавець і дослідник.
іспанські прізвища